Des faux-amis sont des mots dans deux langues différentes qui ont une grande similitude de forme mais dont les significations sont différentes. Par exemple, actuel en « français » et « actual » en anglais, qui signifie « réel ».

Œuvres de fiction 

Faux Amis (Falsche Freundschaft), neuvième épisode de la saison 16 d’Alerte Cobra diffusé en 2004 ;
 Faux Amis (The Ice Harvest), film américain réalisé par Harold Ramis en 2005 ;
 Faux Amis (Moms I'd Like to Forget), dixième épisode de la saison 22 des Simpson diffusé en 2011.